Miejscowości w USA:
 Brandonville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Brandonville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Preston